El Torneig d'Atlanta 2018, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2018, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 de juliol de 2018 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista local John Isner va conquerir novament el títol d'Atlanta per cinquena ocasió després de vuit finals disputades, sis consecutives. La final fou una repetició de l'edició anterior davant el seu compatriota Ryan Harrison, que tampoc es va poder imposar en la final de dobles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018